Hugh Percy, 1. książę Northumberland
 Hugh Percy, 2. książę Northumberland
 Hugh Percy, 3. książę Northumberland
 Hugh Percy, 10. książę Northumberland